Vidám vasárnap, egy Palotai Boris írta és Zsurzs Éva rendezte 1966-os tévéjáték
 Vidám Vasárnap, a Hit Gyülekezete istentiszteletét közvetítő 2001 óta futó tévéműsor az ATV-n.